Amerikai Egyesült Államok
 Hillsboro (Alabama)
 Hillsboro (Észak-Dakota)
 Hillsboro (Georgina)
 Hillsboro (Illinois)
 Hillsboro (Fountain megye, Indiana)
 Hillsboro (Henry megye, Indiana)
 Hillsboro (Iowa)
 Hillsboro (Kentucky)
 Hillsboro (Kansas)
 Hillsboro (Kentucky)
 Hillsboro (Maryland)
 Hillsboro (Mississippi)
 Hillsboro (Missouri)
 Hillsboro (Nyugat-Virginia)
 Hillsboro (Ohio)
 Hillsboro (Oregon)
 Hillsboro (Pennsylvania)
 Hillsboro (Tennessee)
 Hillsboro (Texas)
 Hillsboro (Új-Mexikó)
 Hillsboro (King and Queen megye, Virginia)
 Hillsboro (Loudoun megye, Virginia)
 Hillsboro (Wisconsin)

Lásd még
 Hillsborough megye (egyértelműsítő lap)